Бракс — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Бракс — коммуна во Франции, департамент Ло и Гаронна